Senza nome (No Name) – romanzo di Wilkie Collins del 1862
 Senza Nome (No-Name of the Brood) – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Senza Nome – gruppo musicale italiano